Teiu több romániai település neve:

 Teiu, Argeș megye
 Teiu, Dolj megye
 Teiu, Fehér megye
 Tyej, Hunyad megye
 Teiu, Vâlcea megye